Osoby o tym nazwisku:
 Krystyna Jeżowiecka-Kabsch – polska inżynier urządzeń sanitarnych
 Władysław Kabsch – polski wojskowy, powstaniec wielkopolski